Бенингтон има више значења:
 Округ Бенингтон (Вермонт)
 Бенингтон (Њу Хемпшир)
 Бенингтон (Ајдахо)
 Бенингтон (Вермонт)
 Бенингтон (Канзас)
 Бенингтон (Небраска)
 Бенингтон (Оклахома)